

Patronymes 
Roussanov (masculin ; ) ou Roussanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ioulia Roussanova (1986-), athlète russe, spécialiste du 800 mètres
 Vladimir Roussanov (1875-1913?), géologue russe, explorateur de l'Arctique

Patronyme russe